«Бертельсма́н» () — международный медиаконцерн, контролирующий издательско-полиграфическую отрасль Германии. Штаб-квартира — в Гютерсло (Германия).

История 
Компания основана Карлом Бертельсманом в 1824 году, издательской деятельностью занимается с 1835 года. В 1950—1980 годах объединила свыше 100 полиграфических и других фирм страны и зарубежья. Выпускает художественную, научную, энциклопедическую (в том числе «Лексикотека» в 26 тт., с 1972 года), справочную, учебную и другую литературу, компакт-кассеты и видеодиски. Распространяет продукцию главным образом через сеть книжных и музыкальных клубов.

В октябре 2012 года концерн «Бертельсман» договорился с британским издательским домом Pearson о слиянии своих издательских активов — Random House и . В новом предприятии — Penguin Random House — 53 % акций будут принадлежать Bertelsmann, а 47 % — Pearson. Сделка была завершена в 2013 году, после получения разрешений регуляторов.

Основные активы 
 100 % Arvato AG, Gütersloh
 100 % Direct Group Bertelsmann, Gütersloh
 100 % Random House, New York City
 100 % BMG Music Publishing, New York City
 90,4 % RTL Group SA, Luxemburg
 74,9 % Gruner + Jahr AG, Hamburg

Годовая выручка компании — 20,8 млрд евро за 2017год, численность персонала — более 117 000 сотрудников.

«Бертельсман» в России и постсоветских странах 
В России концерну «Бертельсман» принадлежат фулфилмент-оператор «Дистрибуционный центр Бертельсман», провайдер комплексных логистических решений «Сонопресс», издательство «Бертельсман Медиа Москау АО», Ярославский полиграфический комбинат, 30 % телеканала «Рен ТВ» (до 2013 года) и ряд иных активов.

На Украине концерну принадлежит издательство «Клуб семейного досуга».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 В Германии выходит бумажная версия Wikipedia Немецкая волна, 24 апреля 2008

Издательства, основанные в 1824 году
Издательства Германии
Медиаконгломераты
Медиакомпании по алфавиту